Availles kan syfta på:

 Availles-en-Châtellerault, fransk kommun i departementet Vienne
 Availles-Limouzine, fransk kommun i departementet Vienne
 Availles-sur-Seiche, fransk kommun i departementet  Ille-et-Vilaine
 Availles-Thouarsais, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres